Jacobian kan syfta på:

Inom matematik
  Jacobian – en matris bestående av olika partialderivator som tillhör ett system av funktioner, inom differentialkalkylen, se Jacobimatris

Se även
 Jacobivarieteten – en algebraisk kurva en abelsk varietet av dimension g, inom algebraisk geometri